

Красноярське сільське поселення — сільське поселення, Звениговський район, Марій Ел
 Красноярське сільське поселення — сільське поселення, Кривошиїнський район, Томська область